Il singolare  dell'Aircel Chennai Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Il detentore del titolo era Marin Čilić, ma è stato eliminato al primo turno da Kei Nishikori.

Stanislas Wawrinka ha battuto in finale Xavier Malisse 7–5, 4–6, 6–1.

Teste di serie 

  Tomáš Berdych (semifinale)
  Marin Čilić  (primo turno)
  Stanislas Wawrinka (campione)
  Richard Gasquet (secondo turno)

  Jérémy Chardy  (primo turno)
  Janko Tipsarević (semifinale)
  Xavier Malisse (finale)
  Robin Haase (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Aircel Chennai Open 2011
ATP World Tour 2011